San Luis hace referencia a varios artículos:

Arquitectura 
 Aeropuerto San Luis, en Colombia.
 Iglesia de San Luis de los Franceses

 Cultura 
 Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, institución artística de Zaragoza, España.

 Deporte 
 Atlético San Luis, institución deportiva de México.
 San Luis de Quillota, institución deportiva de Chile.
 San Luis Fútbol Club, equipo de fútbol de México.
 Tour de San Luis, prueba ciclista de Argentina.

 Divisiones administrativas 
 Argentina 
 Provincia de San Luis, unidad federal.
 San Luis, ciudad capital de la provincia de San Luis.
 Gran San Luis, área metropolitana de la provincia de San Luis.
 San Luis del Palmar, localidad de la provincia de Corrientes.
 Villa San Luis, localidad de la provincia de Buenos Aires.

 Brasil 
 São Luís, ciudad.

 Chile
 San Luis, subdelegación de Colchagua;
 San Luis, localidad del municipio de Cochamó, Región de Los Lagos.

 Colombia 
 San Luis, municipio del departamento de Antioquia.
 San Luis, municipio del departamento de Tolima.
 San Luis, localidad de San Andrés Isla.
 San Luis, localidad del departamento de Huila.
 San Luis, barrio de Cúcuta.

 Costa Rica 
 'San Luis, distrito del cantón de Turrubares. 

 Cuba 
 San Luis, municipio de la provincia de Pinar del Río.
 San Luis, municipio de la provincia de Santiago de Cuba.

 Ecuador 
 Parroquia San Luis España 
 San Luis, municipio de las Islas Baleares.
 San Luis, lugar del Principado de Asturias.
 San Luis de Sabinillas, (Manilva) Municipio de Málaga.

 Estados Unidos 
 Condado de San Luis Obispo, división administrativa del estado de California.
 Gran San Luis, área metropolitana en el estado de Misuri.
 San Luis, ciudad del estado de Arizona.
 San Luis, ciudad del estado de Misuri.
 San Luis Obispo, ciudad del estado de California.

 Filipinas 
 San Luis, municipio de Agusan del Sur.
 San Luis, municipio de Pampanga.
 San Luis del Príncipe, municipio de Aurora.
 San Luis, municipio de Batangas.
 San Luis, barrio del municipio de Caraga en la provincia de Dávao Oriental.

 Guatemala 
 San Luis, municipio.

 Honduras 
 San Luis, departamento de Santa Bárbara.

 México 
 San Luis Acatlán, municipio de Guerrero.
 San Luis de la Paz, ciudad del estado de Guanajuato. 
 San Luis Potosí, estado de México.
 San Luis Potosí, ciudad del estado de San Luis Potosí.
 San Luis Río Colorado, ciudad del estado de Sonora.

 Nicaragua 
 San Luis, comarca en el municipio de Somoto, departamento de Madriz. 

 Perú 
 Distrito de San Luis, división administrativa de Lima.
 Distrito de San Luis (Cañete), división administrativa de la provincia de Cañete, departamento de Lima.
 Distrito de San Luis (Carlos Fermín Fitzcarrald), distrito de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash.
 Distrito de San Luis (San Pablo), distrito de la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca.
 San Luis, ciudad capital de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash.

 Senegal 
 Saint Louis, ciudad.

 Uruguay 
 San Luis, localidad del departamento de Canelones.
 San Luis al Medio, localidad en el departamento de Rocha.

 Venezuela 
 San Luis, localidad del estado Falcón.
 San Luis, urbanización de Caracas, municipio Baruta.
 Villa de Cura, Villa de San Luis Rey de Cura, localidad en Aragua, municipio Zamora.

 Hidrografía 
 Arroyo San Luis, curso de agua de Brasil y Uruguay.
 Arroyo San Luis, curso de agua del Uruguay.
 Río San Luis, curso de agua en el departamento de Rocha, Uruguay, en la frontera con Brasil.

 Personas 
 Luis IX de Francia (1214-1270), rey de Francia y santo de la Iglesia Católica.
 Luis Bertrán (1526-1581), misionero y predicador español.
 Luis de Tolosa (1275-1298), obispo de Toulouse.
 Luis Gonzaga (1568-1591), sacerdote jesuita italiano.
 Luis María Grignion de Montfort (1673-1716), teólogo y sacerdote francés.
 Luis Versiglia (1873-1930), mártir salesiano.
 Luis Sotelo''' (1574-1624), beato, mártir franciscano.